Osoby o tym nazwisku:
 Marcin Składanowski – katolicki duchowny, teolog
 Mariusz Składanowski – polski informatyk